Singles steht für:

 Singles, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Singles (1988), deutscher Film von Eckehard Ziedrich
 Singles (2003), südkoreanischer Film von Kwon Chil-in
 Singles – Gemeinsam einsam, US-amerikanischer Spielfilm von Cameron Crowe (1992)
 Singles – Flirt Up Your Life sowie Singles 2, zwei Computerspiele von Rotobee
 Singles: The Definitive 45s Collection 1952–1991, Kompilationsalbun von Sun Ra (2016)

SINGLES steht für:

 Arbeitskreis SINGLES der Deutschen Katholischen Jugend zum Neuen Geistlichen Lied

Siehe auch:

 Single